Freundorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Ad Freundorfer (* 1961), deutscher Künstler
 Conny Freundorfer (1936–1988), deutscher Tischtennisspieler
 Georg Freundorfer (1881–1940), deutscher Zitherspieler und Komponist
 Joseph Freundorfer (1894–1963), deutscher Geistlicher, Neutestamentler, Bischof von Augsburg
 Stephan Freundorfer (* 1968), deutscher Videospiele-Journalist
 Wolfgang Freundorfer (1947–2020), deutscher Schauspieler